Le terme Brigade infernale peut se référer à :
 La brigade infernale fut, sous le Premier Empire, un corps de cavalerie commandé par le général Antoine Charles Louis de Lasalle.
 La brigade infernale est une traduction possible du surnom du  Détachement du service spécial.